Техас (округ, Міссурі)
 Техас (округ, Оклахома)